Новгородский проспект — название улиц.
 Новгородский проспект — проспект в Архангельске.
 Новгородский проспект — проспект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.
 Новгородский проспект — старое название проспекта Сигулдас в Риге.